María Duval puede referirse a:

María Duval (actriz argentina), nacida en 1926.
María Duval (actriz mexicana), nacida en 1937.